Сорано
Топоним
 Сорано — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Гроссето.

Фамилия
 Сорано, Даниель (1920—1962) — французский актёр театра и кино, театральный деятель, режиссёр.